Jervis peut désigner :

Patronyme 

 Elizabeth Porter (1689-1752), la femme de Samuel Johnson ;
 
 Robert Jervis (1940-2021), enseignant et chercheur américain en relations internationales .

Toponyme

Cape Jervis, un village au sud-ouest de la péninsule Fleurieu en Australie-Méridionale ;
 Parc national de la baie de Jervis, un parc national situé sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud ;
 Territoire de la baie de Jervis, un territoire autonome enclavé en Nouvelle-Galles du Sud.

Jervis Inlet, l'un des principaux bras de mer qui découpent la côte de la Colombie-Britannique au Canada.

L'île Jervis, une petite île inhabitée d'Équateur.

Port Jervis, une ville située dans l'État de New York.

Divers 
 
 HMS Jervis Bay, un paquebot britannique de l'Aberdeen & Commonwealth Line ;
 Jervis Tetch, un personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics.

Voir aussi

Références 

Patronyme anglais